Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2014 - moška kombinacija. Zmagal je Sandro Viletta, drugo mesto je osvojil Ivica Kostelić, tretje pa Christof Innerhofer.

Rezultati

Viri
 Uradni rezultati

Kombinacija moški